Motociklistična Velika nagrada Valencije 2002 je bila šestnajsta in zadnja dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 2002. Potekala je 3. novembra 2002.

Razred MotoGP

Razred 250 cm³

Razred 125 cm³

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2002
2002